«Литературная газета»:

 «Литературная газета» — газета, издававшаяся в Петербурге в 1830—1831 гг. А. А. Дельвигом и О. М. Сомовым.
 «Литературная газета» — газета, издававшаяся в Петербурге в 1840—1849 гг.
 «Литературная газета» — современное российское еженедельное литературное и общественно-политическое издание.
 «Литературная газета» () — название газеты «Літературна Україна» в 1927—1941 и 1945—1962 годах.